Андрие́вич — фамилия. Известные носители:
 Андриевич, Валентин Валентинович (1908—1985) — советский театральный художник-кукольник, книжный график, карикатурист. 
 Андриевич, Владимир Константинович (1838—1898) — русский генерал, участник Сербо-черногорско-турецкой и русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Андриевич, Каленик — украинский военный и политический деятель, гетман украинских казаков в 1609—1610 и 1624—1625 годах.
 Андриевич, Сергей Александрович — русский полковник, герой ПМВ
 Андреевич, Яков Максимович (1800—1840) — декабрист.